Andromache (Oudgrieks: ) is een figuur uit de Griekse mythologie. Onder meer bij Homeros is zij de vrouw van de Trojaanse koningszoon Hektor. In de Trojaanse Oorlog verliest ze al haar familieleden; Neoptolemos, de zoon van Achilles, vermoordt haar schoonvader, de oude Trojaanse koning Priamos, en werpt haar zoontje Astyanax van de stadsmuren. Als hij de Trojaanse koningsdochter Polyxena op het graf van zijn vader wil offeren, steekt Andromache zich vlak van tevoren dood. Volgens andere mythografieën neemt Neoptolemos Andromache mee als buit naar Epirus om daar met haar te trouwen en hem drie kinderen te schenken. Na de moord op Neoptolemos trouwt zij nog eenmaal, met een broer van Hektor, Helenos, waardoor zij koningin van Epiros wordt en bij wie zij nog een kind krijgt.

Euripides schreef de tragedie Andromache en de Franse 17e-eeuwse toneelschrijver Jean Racine Andromaque. Andromache is ook een hoofdrol in het toneelstuk uit 1928 "La guerre de Troie n'aura pas lieu" van Jean Giraudoux.

Stamboom

Vrouw in de Griekse mythologie
Personage in werk van Homerus